Guam poate însemna:

Guam, insulă în Oceanul Pacific aflată în administrarea Statelor Unite ale Americii
GUAM (organizație internațională) - o organizație internațională formată din următoarele țări foste sovietice: Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Republica Moldova